John Povey (né le  à Londres) est un musicien de rock anglais.

Il fait ses débuts comme batteur au sein du groupe The Fenmen. Début 1967, le guitariste des Fenmen, Wally Waller, rejoint les Pretty Things. Povey le suit et devient le claviériste du groupe, poste qu'il occupe à partir de l'album Emotions et sur tous les albums studio subséquents du groupe. Des problèmes de santé l'obligent à arrêter les concerts avec le groupe à partir de 2007.

En 2008, il ressuscite le nom des Fenmen avec Wally Waller. Le duo publie Sunstroke, album comprenant des titres rares des années 1960 et de nouveaux titres.

Liens externes 
 

Naissance en août 1944
Naissance à Londres
Claviériste de rock
Claviériste anglais
Membre des Pretty Things